Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der Oblast Saratow in Russland.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Oblast, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den , ihre Wappen und geographischen Koordinaten. In der Oblast gibt es 18 Städte und 25 Siedlungen städtischen Typs. Eine Stadt und eine Siedlung städtischen Typs sind „geschlossen“ (SATO), ebenso der Ort Michailowski mit  Einwohnern, der zwar den Status einer (ländlichen) Siedlung hat, aber auch einen Stadtkreis bildet.

Quellen 

!Stadte
Saratow